Ян Бредаль:
 Бредаль, Ян Франс ван (1686—1750 год)
 Бредаль, Ян Питер ван (1654-1717)